Coromandel
Península de Coromandel
Costa de Coromandel
Barão de Coromandel

Desambiguação